Radevce je lahko:
 Radevce, Aleksinac (Srbija)
 Radevce, Lebane (Srbija)